Ривербенд има више значења:
 Ривербенд (Вашингтон)
 Ривербенд (Монтана)